Jamesville – centro abitato della contea di Onondaga, New York, Stati Uniti
Jamesville – città della Carolina del Nord, Stati Uniti
Jamesville – area non incorporata della Virginia, Stati Uniti
Jamesville – township della contea di Yankton, Dakota del Sud, Stati Uniti